73-й чемпионат Аргентины  (мемориал Найдорфа) прошёл в Буэнос-Айресе с 19 по 5 декабря 1999 года.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Аргентины по шахматам
1999 год в шахматах
Декабрь 1999 года
Спорт в Аргентине в 1999 году
Спортивные соревнования в Буэнос-Айресе